Robert García puede referirse a:

Robert Garcia (Art of Fighting)
Robert Garcia (político)